Crystal Palace kan syfta på:

 Crystal Palace –  en gjutjärns- och glasbyggnad som uppfördes i Hyde Park inför Londonutställningen 1851, se Kristallpalatset
 Crystal Palace, London – ett område i London
 Crystal Palace FC – en fotbollsklubb i London
 Crystal Palace National Sports Centre – ett sportcentrum i London

es:Palacio de Cristal
pt:Palácio de Cristal